A temporada da NHL de 1992–93 foi a 76.ª  temporada da National Hockey League (NHL). A liga teve uma expansão para 26 equipes com a entrada de Mighty Ducks of Anaheim e Florida Panthers. O New York Rangers foi o campeão da Copa Stanley. Foi a quarta conquista da equipe, a primeira em 54 temportadas, desde 1939–40.

A performance espetacular de Dominik Hasek do Buffalo Sabres inaugurou uma nova era de dominância dos goleiros na NHL. Apenas três equipes atingiram a marca de 300 gols, e apenas um, o Detroit Red Wings, teve média de mais de quatro gols por partida. Os goleiros conseguiram 99 partidas sem serem vazados durante a temporada regular, uma marca que quebrou a marca de 85 jogos de 1974–75.

Negócios da Liga
Para esta temporada, os nomes das conferências foram alterados de Campbell e Wales para Oeste e Leste respectivamente, e as divisões foram renomeadas de Adams, Patrick, Norris, e Smythe para Nordeste, Atlântico, Central, e Pacífico respectivamente. Cada divisão teve mudanças. A Divisão Nordeste recebeu o Pittsburgh Penguins, anteriormente na Divisão Patrick. A Divisão do Atlântico ficou com o estreante Florida Panthers e o Tampa Bay Lightning, que estava na Divisão Norris. A Divisão Central recebeu o Winnipeg Jets da Divisão Smythe. A Divisão do Pacífico teve a adição do Mighty Ducks of Anaheim. O novo comissário da Liga Gary Bettman, que trabalhou anteriormente na National Basketball Association (NBA), considerou os nomes confusos para torcedores não tradicionais e acreditou que uma mudança na nomeação para divisões geográficas, como usada em outras grandes ligas, seria mais compreensível para novos torcedores.

Além disso, o formato de play-off foi modificado para uma classificação beaseada na conferência, em vez de chaveamentos por divisão. Os vencedores das divisões foram classificados em primeiro e segundo pela ordem de pontos, enquanto os seis classificados remanescentes na conferência foram ordenados de terceiro a oitavo. Todavia, diferentemente da NBA, a NHL colocou as equipes de maior pontuação contra os de menor pontuação na segunda fase.Para reduzir o número de viagens para a Costa Oeste, quando uma equipe da Divisão Central enfrentou uma do Pacífico nos play-offs, o formato foi de 2–3–2, em vez do tradicional 2–2–1–1–1, o que ocorreu apenas nesta temporada.

Mudanças de franquias
O Mighty Ducks of Anaheim e o Florida Panthers estrearam nesta temporada.
O Minnesota North Stars foi realocado para Dallas, Texas, para virar o Dallas Stars. Foi a primeira realocação de franquia na NHL desde que o Colorado Rockies se tornou o New Jersey Devils em 1982–83.
Esta foi a primeira temporada em que o San Jose Sharks realmente jogou em San José, indo para o a nova San Jose Arena depois de jogar nos dois primeiros anos no Cow Palace em Daly City.
Foi a última temporada em que o Saint Louis Blues jogou na Saint Louis Arena e que o Chicago Blackhawks mandou suas partidas no Chicago Stadium.

Temporada regular
Os Panters e os Mighty Ducks estabeleceram novas marcas para equipes estreantes. Ambos terminaram com 33 vitórias, passando os 31 triunfos do Philadelphia Flyers e do Los Angeles Kings em 1967–68. Essa marca se manteria até a trigésima quarta vitória do Vegas Golden Knights em sua temporada inaugural em 1 de fevereiro de 2018, terminando com 51 vitórias. Os Panters também estabeleceram um recorde de 83 pontos, passando o recorde de 73 pontos dos Flyers em 1968. Os Golden Knights despedaçaram este recorde por 26 pontos, ao marcarem 109 pontos em 2017-18.

Os campeões das divisões classificaram-se aos play-offs como primeiro e segundo cabeças-de-chave. Os outros seis classificados foram os melhores desempenhos da conferência que não ganharam divisões.

Classificação final 
Times que se classificaram aos playoffs estão destacados em negrito''